Waku waku puede referirse a:

Waku Waku, un concurso de Televisión española.
Waku Waku 7, un videojuego de lucha.
Waku Waku Sonic Patrol Car, un videojuego de arcade.